

Architettura 
 Palazzo Sozzini-Malavolti – edificio storico di Siena

Persone 
 Bartolomeo Sozzini – giurista e docente italiano del XV secolo
 Fausto Sozzini – teologo e riformatore religioso italiano
 Lelio Sozzini – teologo e riformatore religioso italiano

Pagine correlate 
 Mariano Socini (Socini diventa a volte Sozzini)